Okręty US Navy o nazwie USS "Murray":

Pierwszy "Murray" (SP-1438)  był motorówką. Zbudowany w 1915, był w służbie do 1918.
Drugi "Murray" (DD-97) był niszczycielem typu Wickes, później przeklasyfikowany na DM-2. W służbie w latach 1918-1922. W rezerwie do 1936.
Trzeci "Murray" (DD-576) był niszczycielem typu Fletcher. Był w służbie w latach 1943-1965.

Murray